La Coppa dei Campioni 1971-1972, diciassettesima edizione del torneo calcistico, vide la partecipazione di 33 squadre. Il torneo venne vinto dall', che sconfisse in finale l'Inter. Per i lancieri si trattò del secondo di tre trionfi consecutivi nella manifestazione.

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica dei marcatori
Nelle 57 gare svoltesi durante la manifestazione, sono state segnate 174 reti (di cui 8 autoreti) per una media di 3,05 marcature ad incontro. Di seguito è riportata la classifica dei marcatori:

Note

Voci correlate
 Partita della lattina
 Coppa Intercontinentale 1972
 Coppa delle Coppe 1971-1972
 Coppa UEFA 1971-1972

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Edizioni della Coppa dei Campioni